Thomas Wright henviser til blandt andre:

 Thomas Wright (astronom) (1711–1786) – britisk astonom og filosof
 Thomas Wright (geolog) (1809–1884) – skotsk geolog
 Thomas Wright (forfatter) (1810–1877) – engelsk forfatter, historiker og filolog</onlyinclude>